

Patronyme
 Juan Valdivieso, (1910-2007), était un footballeur et entraîneur péruvien.
 Luz Valdivieso, (1977- ), est une actrice chilienne.
 Mercedes Valdivieso, (1924-1993), était une écrivaine chilienne. 

Homonymie
Homonymie de patronyme